Avocats sans frontières peut désigner :
 Avocats sans frontières, une association française fondée en 1993 par Gilles-William Goldnadel ;
 Avocats sans frontières (en néerlandais : Advocaten Zonder Grenzen), une organisation non gouvernementale internationale de droit belge fondée en 1992 et composée d'avocats et de juristes pour la promotion des droits humains et des libertés fondamentales ;
 Avocats sans frontières France, sa branche française fondée en 1998.

voir aussi 
  (LWOB) - littéralement : « Avocats sans frontières », une association américaine fondée en 2000, dont le siège est à Hartford (Connecticut), sans affiliation avec l'ONG internationale Avocats sans frontières.

Références